

Personnes 
 Harry Gordon Selfridge (1856–1947), fondateur de Selfridges Department Store 
 Peter A. Selfridge
 Oliver Selfridge, petit-fils de Harry Gordon Selfridge et pionnier de l'intelligence artificielle
 Thomas O. Selfridge (1804–1902), un amiral de United States Navy, pendant la guerre mexico-américaine et la guerre de sécession
 Thomas O. Selfridge, Jr (1836–1924), un amiral de lUnited States Navy et fils de Thomas O. Selfridge
 Thomas Selfridge (1882–1908), un lieutenant de l'US Army et la première personne à mourir à la suite d'un crash d'avion à propulsion
 John Selfridge, un mathématicien

Toponymes 
 Selfridge, Dakota Du Nord
 Selfridge Air National Guard Base, une installation de garde nationale aérienne, du nom de Thomas Selfridge

Autres 
 Selfridges, une chaîne de grands magasins au Royaume-Uni
 L'USS Selfridge (JJ-320), un destroyer de l'United States Navy  du nom de Thomas O. Selfridge
 L'USS Selfridge (JJ-357), un destroyer de l'United States Navy  du nom de Thomas O. Selfridge et Thomas O. Selfridge, Jr
 Mr Selfridge est une série télévisée dramatique britannique

Source de la traduction 

Homonymie